Панайо́тис Фасу́лас () — политик, ветеран спорта и мэр города Пирей (2007—2011). Он выступал на позиции центровой в баскетболе. Был игроком сборной Греции по баскетболу. Панайотис Фасулас был выбран на драфте НБА 1986 года под 37-м номером.

Биография 
Родился в семье офицера, выходца из западномакедонского нома Гревена.

Учился менеджменту и баскетболу в США (Северная Каролина), окончил геологический факультет Салоникского университета имени Аристотеля.

Его спортивная деятельность началась в 15 лет, поскольку он был очень высок для своего возраста. Фасулас достиг роста 2,13 м.

В Салоникской команде ПАОК он играл с 1979 по 1993 год, за исключением периода 1985-86 годов, когда он играл за Университет Северной Каролины, а затем продолжил свою карьеру в Олимпиакосе с 1993 по 1999 год. В 1986 году был выбран номером 37 в драфте NBA.

Фасулас был одним из лучших баскетболистов Греции и одним из лучших центровых Европы. За сборную Греции он играл 17 лет и был одним из основных её игроков в 1987 году, когда сборная Греции стала чемпионом Европы.

С 1978 по 1982 год был членом Коммунистической молодежи Греции. Фасулас вёл также активную профсоюзную деятельность в спорте и был 10 лет председателем Союза баскетболистов.

На парламентских выборах 2000 года был избран депутатом от Пирея с социалистической партией ПАСОК. На муниципальных выборах 2006 года был избран мэром города Пирей.

Достижения

Клубные трофеи 
 Пятикратный чемпион Греции
 с командой ПАОК: 1992
 с командой Олимпиакос: 1994, 1995, 1996, 1997
 Трёхкратный обладатель Кубка Греции
 с командой ПАОК 1984
 с командой Олимпиакос: 1994, 1997
 Обладатель Кубка Кубков Европы: 1991
 Чемпион Евролиги : 1997

Индивидуальные достижения 
 Лидер чемпионата Греции по количеству блок-шотов (465) за всю историю
 Первая сборная чемпионата Европы 1987
 MVP чемпионата Греции 1994, 1995
 В 2016 году был включен в зал славы FIBA

В составе сборной Греции 
 Чемпион Европы по баскетболу 1987 — 
 Серебряный призёр чемпионата Европы по баскетболу 1989 — 
 Участвовал в 243 играх
 Набрал 2389 очков

Ссылки 
  Παναγιώτης Φασούλας, επίσημος ιστότοπος.
 Παναγιώτης Φασούλας, στατιστικά στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Баскетболисты Греции
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки сборной Греции по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Члены ПАСОК
Мэры городов Греции
Выпускники Салоникийского университета
Депутаты парламента Греции